Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Younes El Aynaoui era il detentore del titolo.

Stefan Koubek ha battuto in finale Jan-Michael Gambill 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Roger Federer (quarti)
  Albert Costa (secondo turno)
  Younes El Aynaoui (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

 Michail Južnyj (semifinali) 
 Nicolas Escudé (primo turno) 
 Fabrice Santoro (quarti) 
 Jan-Michael Gambill (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Qatar ExxonMobil Open 2003
ATP Tour 2003